Rezultati Prvenstva Anglije 1961 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rod Laver je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Neale Fraser (Četrti krog)
  Rod Laver (Prvak)
  Nicola Pietrangeli (Tretji krog)
  Roy Emerson (Četrtfinale)
  Manuel Santana (Drugi krog)
  Luis Ayala (Četrtfinale)
  Ramanathan Krishnan (Polfinale)
  Chuck McKinley (Finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1961